2 miejscowości w Polsce:
 Piła-Młyn – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo
 Piła-Młyn – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn